

Miejscowości w Polsce 
 Turka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Turka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wólka 
 Turka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Turka – osada leśna (leśniczówka) w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Brok
 Turka – osada leśna (gajówka) w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Brok

Miejscowość na Ukrainie 
 Turka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Turka – miasto w obwodzie lwowskim

Cieki w Polsce 
 Turka – struga, prawy dopływ Bugu woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, ujście w mieście Brok
 Turka – struga, prawy dopływ Łęgu w woj. podkarpackim, w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim
 Turka – potok, lewy dopływ Trzebośnicy w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminach: Kamień, Sokołów Małopolski, ujście we wsi Wólka Niedźwiedzka
 Turka – struga, lewy dopływ Wkry w woj. mazowieckim, w powiatach: płońskim, nowodworskim i pułtuskim, po niżej ujścia rzeki Sony

Linki zewnętrzne